Анатолий Старков:
 Старков, Анатолий Анатольевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Старков, Анатолий Ефремович (род. 1946) — советский велосипедист.